

Medicina 
 T2 – seconda vertebra toracica
 T2 – secondo nervo spinale toracico
 fago T2 – varietà di batteriofago in grado di infettare E. coli

Altro 
 T2 Trainspotting – film del 2017 diretto da Danny Boyle
 T2 – sottoclasse della classificazione stellare
 T2 (spazio di Hausdorff) – spazio topologico
 Sojuz T-2 – missione del programma Sojuz
 Traforo T2 – Traforo del Gran San Bernardo
 Tempo T2 – tempo di rilassamento trasversale in risonanza magnetica
 T2: The Arcade Game – videogioco del 1992